Vahlbruch steht für

 Vahlbruch, Gemeinde im Landkreis Holzminden, Niedersachsen (Deutschland), gehört zur Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

Vahlbruch ist der Familienname von

 Heinrich Vahlbruch (1874–1941), auch: Christian August Heinrich Vahlbruch, Vorsteher der Präparantenanstalt in Rinteln, später Schulrat in Hannover
 Heinz Vahlbruch (1909–1999), deutscher Antiquar, Bibliothekar und Autor